Иван Петрович Дуран (; р. 24 августа 1971 года, с. Счастливое ныне Мукачевского района Закарпатской области) — украинский государственный деятель, с 11 июня по 5 июля 2019 года — исполняющий обязанности главы Закарпатской областной государственной администрации.

Биография 
Родился 24 августа 1971 года в селе Счастливое ныне Мукачевского района Закарпатской области.

Имеет два высших образования: в 1995 году окончил Львовскую коммерческую академию по специальности «экономика предприятия», в 2008 году в Ужгородском национальном университете получил специальность юриста.

Работал в органах Службы безопасности Украины.

С 2015 года возглавляет Федерацию футбола Закарпатья. Президент футбольного клуба «Ужгород»

С января 2016 года занимал должность первого заместителя председателя Закарпатской областной государственной администрации.

С 11 июня по 5 июля 2019 года был временно исполняющим обязанности председателя Закарпатской областной государственной администрации.

Примечания

Ссылки 
 Довідка: Дуран Іван Петрович 

Выпускники вузов Львова
Сотрудники Службы безопасности Украины
Председатели Закарпатской областной государственной администрации
Футбольные функционеры Украины